Age of Empires (seria) – gra komputerowa
 AoE II Age of Empires II: The Age of Kings
 AoE III Age of Empires III
 ATA over Ethernet – technologia komputerowa
 Anywhere on Earth – oznaczenie daty, strefa czasowa "ostatnia na całym świecie"